Une sonate pour piano est une composition instrumentale de musique classique pour piano seul.

C'est également le titre de nombreuses œuvres :
 Sonate pour piano  de Mili Balakirev
 Sonate pour piano de Samuel Barber
 Sonate pour piano de Jean Barraqué
 Sonates pour piano de Ludwig van Beethoven :
  , , , , , , , , , ,  , ,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,, 
 Sonate pour piano d'Ernest Bloch
 Sonate pour piano  de Pierre Boulez
 Sonate pour piano  de Pierre Boulez
 Sonate pour piano  de Pierre Boulez
 Sonate pour piano de Frank Bridge
 Sonate pour piano d'Elliott Carter
 Sonate pour piano  de Frédéric Chopin
 Sonate pour piano  de Frédéric Chopin
 Sonate pour piano  de Frédéric Chopin
 Sonates pour piano, opus 40  de Muzio Clementi
 Sonates pour piano, opus 50 de Muzio Clementi
 Sonate pour piano d'Henri Dutilleux
 Sonate pour piano  de Karl Amadeus Hartmann
 Sonate pour piano  de Johann Nepomuk Hummel
 Sonate pour piano  d'André Jolivet
 Sonate pour piano  de Dmitri Kabalevski
 Sonate pour piano  de Darius Milhaud
 Sonate pour piano  de Mozart
 Sonate pour piano  de Prokofiev
 Sonate pour piano  de Prokofiev
 Sonate pour piano  de Sergueï Rachmaninov
 Sonate pour piano  de Sergueï Rachmaninov
 Sonates pour piano de Franz Schubert :
 , ,  , , , , , , 
 Sonate pour piano  de Robert Schumann
 Sonate pour piano  de Robert Schumann
 Sonate pour piano  d'Alexandre Scriabine
 Sonate pour piano  d'Alexandre Scriabine
 Sonate pour piano  d'Alexandre Scriabine
 Sonate pour piano  d'Alexandre Scriabine
 Sonate pour piano  d'Alexandre Scriabine
 Sonate pour piano  d'Alexandre Scriabine
 Sonate pour piano  dite Messe blanche d'Alexandre Scriabine
 Sonate pour piano  d'Alexandre Scriabine
 Sonate pour piano  dite Messe noire d'Alexandre Scriabine
 Sonate pour piano  d'Alexandre Scriabine
 Sonate pour piano  de Roger Sessions
 Sonate pour piano, d'Igor Stravinsky
 Sonate pour piano d'Alexandre Tcherepnine
 Sonate pour piano  de Michael Tippett
 Sonate pour piano  de Michael Tippett
 Sonate pour piano  de Michael Tippett
 Sonate pour piano  de Michael Tippett
 Sonate pour piano  de Carl Maria von Weber
 Sonate pour piano  de Carl Maria von Weber